Ле́в Никола́евич Филимо́нов (24 сентября 1919 года, Рязань — 20 мая 2010 года, Москва) — советский и российский физик и альпинист, профессор, заслуженный мастер спорта СССР (1958). Многократный чемпион СССР (1950, 1951, 1953, 1954, 1956, 1957, 1959, 1960 — в различных дисциплинах).

Биография 
Родился 24 сентября 1919 года в Рязани.

Окончил Московский институт стали и сплавов.

В 1938 года совершил своё первое восхождение. В 1939 году стал инструктором.

В 1947 году — кандидат технических наук. В этом же году вошёл в команду В. Абалакова,

Мастер спорта СССР (1949).

Доктор физико-математических наук, профессор (1974). Более 40 лет проработал в области количественного спектрального анализа; он — автор более 100 научных публикаций по этой специальности.

Скончался 20 мая 2010 года в Москве.

Публикации 
 Очерк «1800 метров… 7 дней… 7 ночей» в альманахе «Приключения в горах», книга первая. — М.: ФиС, 1951.
 Путь к Эвересту // «Молодая гвардия». — 1991. — № 12.

Примечания

Ссылки 
 20 июня 2010 года скончался Филимонов Лев Николаевич — выдающийся альпинист и большой ученый…
 Филимонов Лев Николаевич спортсмен (альпинизм), тренер, ученый-физик.
 Л. Н. Филимонов. Уходят, уходят товарищи, не побеждённые вершинами…

Альпинисты СССР
Физики СССР
Выпускники МИСиСа
Доктора физико-математических наук